Chepe bezeichnet:
 Chepe (Marsyangdi), linker Nebenfluss des Marsyangdi in Nepal
 Eisenbahnstrecke und eine ehemalige Bahngesellschaft in Mexiko, siehe Ferrocarril Chihuahua al Pacífico

Chepe ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Fuster Chepe (1943–2010), kubanischer Agrarfachmann und Funktionär
 Óscar Espinosa Chepe (1940–2013), kubanischer Diplomat und Dissident

Chepe bzw. El Chepe ist der Spitzname folgender Personen:
 El Chepe (1926–2012), mexikanischer Fußballspieler, siehe José Naranjo
 El Chepe (1943–1996), kolumbianischer Drogenhändler, siehe José Santacruz Londoño
 Chepe (* 1987), mexikanischer Fußballspieler, siehe José Daniel Guerrero